Termin -{U}- ima više značenja.

 U (ćiriličko)
 U (slovo latinice)
 Uranijum, hemijski element
 -{U}-, uobičajena oznaka za potencijalnu energiju.
 Jedinica atomske mase, јеdinica za masu koja se koristi da izrazi atomske i molekulske mase.
 Oznaka za selenocistein